Primera División 2007-08 var den 20. udgave af Primera División. Turneringen startede den 8. september 2007 og blev afsluttet den 20. april 2008.

Stilling 

Kilde:

Statistik

Topscorere 
Topscorere i 2007-08-sæsonen:

Referencer 

Primera División (kvinder)
Fodboldsæson 2006-07